Hoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Hoffer (1917–2009), kanadischer Psychiater
 Doug Hoffer (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Eduard Hoffer (1841–1915), österreichischer Entomologe
 Elda Piller Hoffer (* 1977), italienische Bogenbiathletin
 Eric Hoffer (1902–1983), US-amerikanischer Philosoph
 Erwin Hoffer (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Gerda Hoffer (1921–2012), israelische Schriftstellerin
 Hilmar Hoffer (* 1937), deutscher Fußballspieler

 József_Hoffer (1922–2004), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Karl Hoffer (1824–1885), österreichischer Jurist und Politiker
 Klaus Hoffer (* 1942), österreichischer Schriftsteller
 Licia Piller Hoffer (* 1974), italienische Bogenbiathletin
 Margarete Hoffer (1906–1991), Theologin und Gegnerin des Nationalsozialismus im Dritten Reich
 Tony Hoffer, US-amerikanischer Musikproduzent, Gitarrist und Toningenieur

Siehe auch: 
 Hofer
 Höffer
 Hoffa